Ekkehard I – margrabia Miśni
 Ekkehard II – margrabia Miśni
 Ekkehard IV – benedyktyn
 jedna z niemieckich form imienia Ekhard

de:Ekkehard